Witton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Witton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Witton – miejscowość w Birmingham, w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Witton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Witton-le-Wear – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Witton Gilbert – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Witton Park – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 East Witton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 West Witton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)